La gara di fioretto a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2017 si è svolta il 24 luglio 2017 all'Arena Leipzing di Lipsia. La gara vede ancora una volta il successo dell'Italia in finale sugli Stati Uniti

Podio

Tabellone

Tabellone 5º–8º posto

Tabellone 9º–14º posto

Finale 13º–14º posto

Classifica finale

Campionati mondiali di scherma 2017
Scherma nel 2017